

Населені пункти та їхні частини

 Ґонсьори — село в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Ґонсьори — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґонсьори — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґонсьори — частина села Ґольковиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґонсьори — частина села Хишувкі в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґонсьори — частина села Жепенник-Біскупі в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґонсьори — частина села Поремба-Велика в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґонсьори — частина села Поромбка в гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства

Примітки